Іванов Микита — український золотар 18 століття, що працював у м. Глухів 
 Іванов Микита Васильович (1989) — казахський хокеїст, нападник.